Spechtbach und Spechtsbach sind geographische Namen:

Ort:
 Spechtbach (Waldmichelbach), Weiler der Gemeinde Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Gewässer:
 Spechtbach (Michelbach), rechter Zufluss des Michelbachs oder Gaderner Bachs (zum Ulfenbach) in Waldmichelbach, Kreis Bergstraße, Hessen
 Spechtbach (Weerbach), linker Zufluss des Weerbachs im Gemeindegebiet von Kolsassberg, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

 Spechtsbach (Boye), rechter Zufluss der Boye nach Grafenwald, Stadtbezirk Kirchhellen, kreisfreies Bottrop, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Spechbach